A 2005-2006-os Serie A volt a 74. olasz elsőosztályú labdarúgó-bajnokság. A bajnok a Juventus lett, ám a később kirobbant botrány miatt az Internazionalének ítélték oda a címet.

A botrány 
A 29. olasz elsőségét ünnepelte a Juventus az utolsó fordulóban a Reggina elleni 2–0-ra megnyert bajnoki után. Az öröm nem tartott sokáig, ugyanis még májusban kirobbant egy megvesztegetéses botrány, melynek egyik kulcsfigurája volt az akkori Juve-elnök Luciano Moggi. A szövetség végül a bajnoki címet az Internazionale csapatának ítélte oda valamint a 2004–2005-ös elsőség egyik csapathoz sem került.

Csapatok

Kiesett csapatok 
A következő csapatok estek ki az előző idényben:
 Bologna FC 1909
 Brescia Calcio
 Atalanta BC

Feljutott csapatok 
A következő csapatok jutottak fel a másodosztály előző idényéből:
 Empoli FC
 Treviso FBC 1993 (4. hely)
 Ascoli Calcio 1898 (5. hely)

Az induló csapatok

A bajnokság végeredménye 
{|class=wikitable sortable style="text-align: center;"
!width=33|Ered.hely.
!width=33|Végsőhely.
!Csapat
!width=33|M
!width=33|Gy
!width=33|D
!width=33|V
!width=33|Lg
!width=33|Kg
!width=33|Gk
!width=33|Ered.pont
!width=33|Végsőpont
!class="unsortable" width=125|Ered.státusz<center>
!class="unsortable" width=125|Végsőstátusz<center>
|-style="background: #ACE1AF;"
|  3.
|  1.
|align="left"|Internazionale
|<center>38
|<center>23
|<center>7
|<center>8
|<center>68
|<center>30
|<center>+38
|<center>76
|<center>76
|style="background: #D0F0C0;"|<center>BL selejtező
|<center>Bajnok
|-style="background: #ACE1AF;"
|  5.
|  2.
|align="left"|Roma
|<center>38
|<center>19
|<center>12
|<center>7
|<center>70  
|<center>42
|<center>+28
|<center>69
|<center>69
|style="background: #97DEFF;"|<center>UEFA-kupa
|<center>BL csoportkör
|-style="background: #D0F0C0;"
|  2.
|  3.
|align="left"|Milan
|<center>38
|<center>28
|<center>4
|<center>6
|<center>85
|<center>31
|<center>+54
|<center>88
|<center>58
|style="background: #ACE1AF;"|<center>BL csoportkör
|<center>BL selejtező
|-style="background: #D0F0C0;"
|  7.
|  4.
|align="left"|Chievo
|<center>38
|<center>13
|<center>15
|<center>10
|<center>54
|<center>49
|<center>+5
|<center>54
|<center>54
|style="background: #97DEFF;"|<center>UEFA-kupa
|<center>BL selejtező
|-style="background: #97DEFF;"
|  8.
|  5.
|align="left"|Palermo
|<center>38
|<center>13
|<center>13
|<center>12
|<center>50
|<center>52
|<center>-2
|<center>52
|<center>52
|style="background: #CCCCFF;"|<center>Intertotó-kupa
|<center>UEFA-kupa
|-style="background: #97DEFF;"
|  9. 
|  6.
|align="left"|Livorno
|<center>38
|<center>12
|<center>13
|<center>13
|<center>37
|<center>44
|<center>-7
|<center>49
|<center>49
|style="background: #FFF;"|<center>
|<center>UEFA-kupa
|-style="background: #97DEFF;"
| 10.
|  7.
|align="left"|Parma
|<center>38
|<center>12
|<center>9
|<center>17
|<center>46
|<center>60
|<center>-14
|<center>45
|<center>45
|style="background: #FFF;"|<center>
|<center>UEFA-kupa 1
|-
|  11.
|  8.
|align="left"|Empoli
|<center>38
|<center>13
|<center>6
|<center>19
|<center>47
|<center>61
|<center>-14
|<center>45
|<center>45
|<center>
|<center> 
|-
|  4.
|  9.
|align="left"|Fiorentina
|<center>38
|<center>22
|<center>8
|<center>8
|<center>66
|<center>41
|<center>+25
|<center>74
|<center>44
|style="background: #D0F0C0;"|<center>BL selejtező
|<center> 
|-
|  12.
|  10.
|align="left"|Ascoli
|<center>38
|<center>9
|<center>16
|<center>13
|<center>43
|<center>53
|<center>-10
|<center>43
|<center>43
|<center>
|<center>
|-
|  13.
|  11.
|align="left"|Udinese
|<center>38
|<center>11
|<center>10
|<center>17
|<center>40
|<center>54
|<center>-14
|<center>43
|<center>43
|<center>
|<center>
|-
|  14.
|  12.
|align="left"|Sampdoria
|<center>38
|<center>10
|<center>11
|<center>17
|<center>47
|<center>51
|<center>-4
|<center>41
|<center>41
|<center>
|<center>
|-   
|  15.
|  13.
|align="left"|Reggina
|<center>38
|<center>11
|<center>8
|<center>19
|<center>39
|<center>65
|<center>-26
|<center>41
|<center>41
|<center>
|<center>
|-
|  16.
|  14.
|align="left"|Cagliari
|<center>38
|<center>8
|<center>15
|<center>15
|<center>42
|<center>55
|<center>-13
|<center>39
|<center>39
|<center>
|<center>
|-
|  17.
|  15.
|align="left"|Siena
|<center>38
|<center>9
|<center>12
|<center>17
|<center>42
|<center>60
|<center>-18
|<center>39
|<center>39
|<center>
|<center>
|-
|  6.
|  16.
|align="left"|Lazio
|<center>38
|<center>16
|<center>14
|<center>8
|<center>57
|<center>47
|<center>+10
|<center>62
|<center>32
|style="background: #97DEFF;"|<center>UEFA-kupa
|<center> 
|-
|  18.
|  17.
|align="left"|Messina
|<center>38
|<center>6
|<center>13
|<center>19
|<center>33
|<center>59
|<center>-26
|<center>31
|<center>31
|style="background: #FFCCCC;"|<center>Kiesett
|<center>
|-style="background:#FFCCCC"
|  19.
|  18.
|align="left"|Lecce
|<center>38
|<center>7
|<center>8
|<center>23
|<center>30
|<center>57
|<center>-27
|<center>29
|<center>29
|<center>Kiesett
|<center>Kiesett
|-style="background:#FFCCCC"
|  20.
|  19.
|align="left"|Treviso
|<center>38
|<center>3
|<center>12
|<center>23
|<center>24
|<center>56
|<center>-32
|<center>21
|<center>21
|<center>Kiesett
|<center>Kiesett
|-style="background:#FFCCCC"
|  1.
|  20.
|align="left"|Juventus
|<center>38
|<center>27
|<center>10
|<center>1
|<center>71
|<center>24
|<center>+47
|<center>91
|<center>0
|style="background: #ACE1AF;"|<center>Bajnok 
|<center>Kiesett

<small>
<div id="fn 1">1 Mivel mindkét olasz kupa döntős csapat (Roma és Inter) kvalifikálta magát a BL-be, így a bajnokság 7. helyezettje indulhatott az UEFA-kupában.
</small>

Kereszttáblázat

Gólszerzők

Lásd még 
2005–2006-os Serie B
2005–2006-os olasz kupa

Serie A szezonok
Olasz 1